Белгатойское сельское поселение — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Белгатойское сельское поселение — в Веденском районе Чеченской Республики.
 Белгатойское сельское поселение — в Шалинском районе Чеченской Республики.